Wolmeringhausen ist der Familienname folgender Personen:

 Wolmeringhausen, ein westfälisches Adelsgeschlecht
 Otto von Wolmeringhausen (1530–1591), hessischer, westfälischer und waldeckischer Rat